

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sals“ beginnt.

Sals 



Salsb 
 Salsberg, Matt (* 1971), kanadischer Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Pokerspieler

Salsi 
 Salsi, Luca (* 1975), italienischer Bariton
 Salsinha, Eusébio (* 1962), osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Beamter
 Salsinha, Gastão, osttimoresischer Soldat, Rebellenführer
 Salsinha, Manuel (* 1965), osttimoresischer Politiker

Salsk 
 Salskov-Iversen, Katja (* 1994), dänische Seglerin

Salso 
 Salsola, Olavi (1933–1995), finnischer Leichtathlet